Гали́на Рома́нова:
 Романова, Галина Владимировна — автор криминальных романов.
 Романова, Галина Фёдоровна (1918—1944) — советский врач, деятельница антифашистской организации «Интернациональный союз».